

Moldavia 
 Bălăbănești, comune del distretto di Criuleni

Romania 
 Bălăbănești, comune del distretto di Galați